Osoby o nazwisku Leroux:
 Gaston Leroux – francuski pisarz i reporter
 Jean Paul Leroux – wenezuelski aktor teatralny, telewizyjny i filmowy, producent filmowy
 Józefina Leroux – katolicka błogosławiona
 Sydney Leroux – amerykańska piłkarka
 Xavier Leroux – francuski kompozytor
 Leroux – nieznany z imienia francuski gimnastyk, olimpijczyk